Folgende Sätze werden nach Giuseppe Vitali als Satz von Vitali bezeichnet:
der Satz von Vitali über die kompakte Konvergenz holomorpher Funktionen,
der Satz von Vitali über die Existenz nicht Lebesgue-messbarer Mengen,
der Überdeckungssatz von Vitali aus der Maßtheorie.
der Konvergenzsatz von Vitali über Kriterien, unter denen Konvergenz im p-ten Mittel und lokal nach Maß äquivalent sind.